La rue Caroline Cuissard est une rue de la commune française de Lorient.

Description

Situation et accès

Dénomination 
La rue Caroline Cuissard tient son nom de Caroline Cuissard, fondatrice de La Marée sportive qui devient un an plus tard le FC Lorient.

Historique 
Par une décision du , le conseil municipal de Lorient décide de nommer cette voie « Caroline Cuissard ».

Notes et références 

Odonyme se référant à un nom de femme
Caroline_Cuissard